

Ґрембув — гміна в Тарнобжезькому повіті Підкарпатського воєводства
 Ґрембув — село в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрембув — село в гміні Роздражев Кротошинського повіту Великопольського воєводства